Bouali ist der Name von

 Ali Bouali (* 1981), niederländischer Rapper, siehe Ali B
 Hamideddine Bouali (* 1961), tunesischer Fotograf